Chrzan ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Chrzan (1905–1993), polnischer Landschaftsmaler und Kunstaktivist
 Tadeusz Chrzan, Starost des Powiat Jarosławski

Chrzan ist eine
 Ortschaft (ehemals Roggenfelde) in Polen